Ченду FC-1 Сяолун () — истребитель-бомбардировщик совместной китайско-пакистанской разработки. В ВВС Пакистана самолёт имеет обозначение JF-17 Thunder.

Разработка 
FC-1 разработан китайской компанией CAC (Chengdu Aircraft Corporation) при финансовой поддержке Пакистана в конце 1990-х — начале 2000-х годов на базе производимого в КНР потомка советского МиГ-21. JF-17 оснащен двигателем РД-93 производства российского ОАО «Климов». Аэродинамика самолёта была сильно модернизирована с участием КБ МиГ, в результате чего самолёт утратил сходство с МиГ-21.

Выкатка самолёта состоялась 31 мая 2003 года, а 25 августа FC-1 совершил два восьмиминутных подлёта на аэродроме Вэньцзян (). 3 сентября 2003 официально состоялся первый полёт нового самолёта, тогда же он получил обозначение JF-17 (Joint Fighter-17).

Производство 
7 марта 2009 года компании PAC и CAC заключили контракт о начале совместного серийного производства 42 истребителей JF-17 (Block 1). На первом этапе ВВС Пакистана получили 8 JF-17, произведённых в КНР.

К августу 2011 года уже в Пакистане было произведено 26 JF-17 (производство осуществляется на совместном предприятии компаний CAC и PAC (Pakistan Aeronautical Complex) в пакистанском городе Камра), в мае того же года стало известно, что представители КНР и Пакистана согласовали вопрос поставки для ВВС Пакистана второй партии из 50 машин (Block 2).
По состоянию на конец октября 2013 года в Пакистане было произведено 42 JF-17.

В 2014 году решено экспортировать 5-7 истребителей, переговоры по которым ведутся со Шри-Ланкой, Кувейтом, Катаром и другими дружественными странами.

В 2015 году китайская сторона предложила заменить российские двигатели на пакистанских JF-17 аналогами собственного производства, но Пакистан отказался, мотивировав решение возможной высокой стоимостью замены и отсутствием претензий к существующей силовой установке.

В перспективе, по планам, число истребителей JF-17 на вооружении ВВС Пакистана будет увеличено до 250 единиц.

Модификации 
 JF-17 Block 1
 JF-17 Block 2
 JF-17 Block 3 — образец 2019 года с АФАР KLJ-7А и широкоугольным голографическим дисплеем.

Операторы 

  — 49 JF-17 (FC-1 Block 1) и 36 JF-17 (FC-1 Block 2), по состоянию на 2018 год.
  — 16 JF-17 Block II.
  — 3 JF-17 Block II

Тактико-технические характеристики

Боевое применение

Пограничный конфликт между Индией и Пакистаном в 2019 году 
В ходе пограничного конфликта между Индией и Пакистаном 27 февраля 2019 года произошел воздушный бой между группой ВВС Индии и ВВС Пакистана. Со стороны ВВС Индии в воздушном бою приняли участие восемь истребителей, в том числе четыре Су-30МКИ и два МиГ-21УПГ «Копье» (МиГ-21-93), со стороны ВВС Пакистана — 24 самолёта, в том числе восемь F-16. В результате воздушного боя МиГ-21  был сбит пакистанским истребителем JF-17. Пленённый индийский военный лётчик Абхинандан Вартхаман 1 марта 2019 года передан Пакистаном официальным представителям Индии.

Литература

Примечания

Ссылки 
 FC-1 Super-7 (JF-17)
 Chengdu FC-1 на сайте Chengdu Aircraft Corporation
 JF-17 на сайте Pakistan Aeronautical Complex

Международные авиастроительные проекты
Самолёты Китая
Самолёты Пакистана
Самолёты Chengdu
Реактивные истребители
Однодвигательные реактивные самолёты